Igor Smirnow (ur. 1941) – prezydent Naddniestrza w latach 1991–2011
 Igor Smirnow (ur. 1987) – ukraiński szachista